Praderia (ecozona), una zona geogràfica en les províncies occidentals del Canadà i les Great plains dels Estats Units
 The Prairies, les províncies de la praderia del Canadà